Albero von Kuenring ist der Name folgender Personen:
* Albero III. von Kuenring (um 1115–1182), Ministerialadeliger
 Albero V. von Kuenring-Dürnstein (um 1215–1260), Ministerialadeliger